

Patronyme 

 Alexandre Lecamus (1807-1886), ancien député du Tarn ;
 Émile Le Camus (1839-1906), théologien et bibliste français, évêque de La Rochelle ;
 Étienne Le Camus (1632-1707), cardinal et évêque de Grenoble ;
 Gabriel Le Camus (1746-1843), homme politique et ancien directeur de l'École polytechnique française ;
 Jean Lecamus, dit  (1762-1846), baron de Moulignon, général d'Empire ;
 Louis-Denis Le Camus (), architecte français ;
 Nicolas Le Camus de Mézières (1721-1789), architecte et théoricien de l'architecture ;
 Pierre-Alexandre Le Camus (1774-1824), secrétaire d'État et ministre des Relations extérieures du royaume de Westphalie.

Voir aussi 
 Jean-Denis-François Camus, dit  (1752-1814), évêque d'Aix-la-Chapelle,

Paronymie 
 
 

Homonymie de patronyme